Centella dregeana är en flockblommig växtart som beskrevs av Karel Domin. Centella dregeana ingår i släktet centellor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Centellor
dregeana